Пинотепа де Дон Луис има више значења:

 Општина Пинотепа де Дон Луис (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Пинотепа де Дон Луис (Пинотепа де Дон Луис, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику